Dit is een lijst van planetoïden 11601-11700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 27 februari 2023. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (11601) - || 1995 SE4|| 28 september 1995 || S. P. Laurie
|-
| (11602) Miryang || 1995 ST54|| 28 september 1995 || R. Weber
|-
| (11603) - || 1995 TF || 5 oktober 1995 || Z. Moravec
|-
| (11604) Novigrad || 1995 UB1|| 21 oktober 1995 || K. Korlević, V. Brcic
|-
| (11605) Ranfagni || 1995 UP6|| 19 oktober 1995 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (11606) Almary || 1995 UU6|| 19 oktober 1995 || D. J. Tholen
|-
| (11607) - || 1995 WX1|| 16 november 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (11608) - || 1995 WU4|| 18 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11609) - || 1995 XT || 12 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11610) - || 1995 XJ1|| 15 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (11611) - || 1995 YQ || 18 december 1995 || NEAT
|-
| (11612) Obu || 1995 YZ1|| 21 december 1995 || A. Nakamura
|-
| (11613) - || 1995 YN4|| 23 december 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11614) Istropolitana || 1996 AD2|| 14 januari 1996 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (11615) Naoya || 1996 AE4|| 13 januari 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11616) - || 1996 BQ2|| 26 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11617) - || 1996 CL2|| 12 februari 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11618) - || 1996 EX1|| 15 maart 1996 || NEAT
|-
| (11619) - || 1996 GG17|| 13 april 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11620) Susanagordon || 1996 OE2|| 23 juli 1996 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| (11621) Duccio || 1996 PJ5|| 15 augustus 1996 || M. Tombelli, G. Forti
|-
| (11622) Samuele || 1996 RD4|| 9 september 1996 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (11623) Kagekatu || 1996 TC10|| 8 oktober 1996 || T. Okuni
|-
| (11624) - || 1996 UF || 16 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11625) Francelinda || 1996 UL1|| 20 oktober 1996 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (11626) Church Stretton || 1996 VW2|| 8 november 1996 || S. P. Laurie
|-
| (11627) - || 1996 VT4|| 13 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11628) Katuhikoikeda || 1996 VB5|| 13 november 1996 || Y. Ikari
|-
| (11629) - || 1996 VY29|| 7 november 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11630) - || 1996 VY38|| 7 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11631) - || 1996 XV1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11632) - || 1996 XB3|| 3 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (11633) - || 1996 XG9|| 2 december 1996 || T. Pauwels
|-
| (11634) - || 1996 XU30|| 12 december 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11635) - || 1996 XQ32|| 6 december 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11636) Pezinok || 1996 YH1|| 27 december 1996 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (11637) Yangjiachi || 1996 YJ2|| 24 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11638) - || 1997 AH || 2 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11639) - || 1997 AO4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11640) - || 1997 AT4|| 6 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11641) - || 1997 AP12|| 7 januari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11642) - || 1997 AN21|| 13 januari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11643) - || 1997 AM22|| 8 januari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11644) - || 1997 BR1|| 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11645) - || 1997 BY1|| 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11646) - || 1997 BZ1|| 29 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11647) - || 1997 BN3|| 31 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11648) - || 1997 BT3|| 31 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11649) - || 1997 BR6|| 29 januari 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11650) - || 1997 CN || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11651) - || 1997 CY || 1 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11652) Johnbrownlee || 1997 CK13|| 7 februari 1997 || P. Sicoli, F. Manca
|-
| (11653) - || 1997 CA20|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11654) - || 1997 CD20|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (11655) - || 1997 CC29|| 7 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (11656) Lipno || 1997 EL6|| 6 maart 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (11657) Antonhajduk || 1997 EN7|| 5 maart 1997 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (11658) - || 1997 EQ17|| 1 maart 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (11659) - || 1997 EX41|| 10 maart 1997 || LINEAR
|-
| (11660) - || 1997 FL2|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (11661) - || 1997 FK4|| 31 maart 1997 || LINEAR
|-
| (11662) - || 1997 GL23|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (11663) - || 1997 GO24|| 7 april 1997 || LINEAR
|-
| (11664) Kashiwagi || 1997 GX24|| 4 april 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (11665) Dirichlet || 1997 GL28|| 14 april 1997 || P. G. Comba
|-
| (11666) Bracker || 1997 MD8|| 29 juni 1997 || Spacewatch
|-
| (11667) Testa || 1997 UB1|| 19 oktober 1997 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (11668) Balios || 1997 VV1|| 3 november 1997 || P. Pravec
|-
| (11669) Pascalscholl || 1997 XY8|| 7 december 1997 || ODAS
|-
| (11670) Fountain || 1998 AU9|| 6 januari 1998 || M. W. Buie
|-
| (11671) - || 1998 BG4|| 21 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11672) Cuney || 1998 BC15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (11673) Baur || 1998 BJ19|| 26 januari 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (11674) - || 1998 BN25|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (11675) Billboyle || 1998 CP2|| 15 februari 1998 || P. Antonini
|-
| (11676) - || 1998 CQ2|| 6 februari 1998 || T. Kagawa
|-
| (11677) - || 1998 DY4|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (11678) Brevard || 1998 DT10|| 25 februari 1998 || I. P. Griffin
|-
| (11679) Brucebaker || 1998 DE11|| 25 februari 1998 || NEAT
|-
| (11680) - || 1998 DT11|| 24 februari 1998 || NEAT
|-
| (11681) Ortner || 1998 EP6|| 1 maart 1998 || ODAS
|-
| (11682) Shiwaku || 1998 EX6|| 3 maart 1998 || H. Abe
|-
| (11683) - || 1998 FO11|| 22 maart 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (11684) - || 1998 FY11|| 24 maart 1998 || NEAT
|-
| (11685) Adamcurry || 1998 FW19|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11686) Samuelweissman || 1998 FU36|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11687) - || 1998 FM40|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11688) Amandugan || 1998 FG53|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11689) Frankxu || 1998 FA56|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11690) Carodulaney || 1998 FV60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11691) Easterwood || 1998 FO66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11692) - || 1998 FV67|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11693) Grantelliott || 1998 FE69|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11694) Esterhuysen || 1998 FO70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11695) Mattei || 1998 FA74|| 22 maart 1998 || LONEOS
|-
| (11696) Capen || 1998 FD74|| 22 maart 1998 || LONEOS
|-
| (11697) Estrella || 1998 FX98|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11698) Fichtelman || 1998 FZ102|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11699) - || 1998 FL105|| 31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (11700) - || 1998 FT115|| 31 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten